Het ATP-tennistoernooi van Monte Carlo (officieel de Masters Series Monte-Carlo) van 2006 werd gespeeld van 17 tot en met 23 april in het Monegaskse Monte Carlo. Er werd gespeeld op de gravelbanen van de Monte Carlo Country Club.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
  Officiële website
  Enkelspel
  Dubbelspel

Monte Carlo
ATP-toernooi van Monte Carlo